Harpalus (Macedonië), een Macedonische prins uit de entourage van Alexander de Grote
 Harpalus (geslacht), een geslacht van roofkevers uit de familie der loopkevers (Carabidae)
 Harpalus (maankrater), een maankrater in de Mare Frigoris